Венустијано Каранза има више значења:

 Венустијано Каранза, Санта Марија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Венустијано Каранза (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Венустијано Каранза (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Венустијано Каранза (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Венустијано Каранза (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Венустијано Каранза, Асијенда де Орнос (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Венустијано Каранза, Куалата (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Венустијано Каранза (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Венустијано Каранза (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венустијано Каранза (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Венустијано Каранза, Сан Луис де Бабарокос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Венустијано Каранза (Мексико Сити), општина у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Венустијано Каранза (Венустијано Каранза, Мексико Сити), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Венустијано Каранза, Окотан (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Венустијано Каранза (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Венустијано Каранза, Ел Сеис (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Венустијано Каранза (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Венустијано Каранза, Сан Педро (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Венустијано Каранза (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Венустијано Каранза (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Венустијано Каранза (Венустијано Каранза, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Венустијано Каранза (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Венустијано Каранза, Лоте Дијесинуеве (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Венустијано Каранза (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Венустијано Каранза (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Венустијано Каранза (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Венустијано Каранза (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Венустијано Каранза, Ел Тепокен (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Венустијано Каранза (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Венустијано Каранза (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Венустијано Каранза (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Венустијано Каранза (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Венустијано Каранза, Ел Пахонал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Венустијано Каранза, Ла Алијанза (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Венустијано Каранза, Ла Овеха (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Венустијано Каранза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Венустијано Каранза (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Венустијано Каранза (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза, Колонија Унион Агрикола (Оризаба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза, Пења Бланка (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза, Ел Мозуело (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Венустијано Каранза (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику